Saturno - em inglês, Saturn
Ou ainda:
Saturn (automóvel) — marca alternativa de automóveis da General Motors
Saturn Ramenskoie — clube russo de futebol
Sega Saturn — console de videogame da Sega

Desambiguação